Мартин Кей (, родился в 1935 г.) — один из пионеров компьютерной лингвистики. Родился в Великобритании, учился в Кембридже. В 1961 переехал в США, работал в компаниях RAND и Xerox, преподавал в Калифорнийском и Стэнфордском университетах. Постоянный председатель Международного Комитета по компьютерной лингвистике.

Один из первых создателей алгоритмов синтаксического анализа и унификационной грамматики, один из классиков машинного перевода и автоматизированного перевода.

Ссылки 

 Домашняя страница в Стенфордском Университете
 Домашняя страница в Университете Саарланда
 «A Life of Language» — Речь на вручении Премии Ассоциации Компьютерной Лингвистики
 Информация о лекции с биографическими данными

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1935 году
Википедия:Биографии современников
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Тринити-колледжа (Кембридж)
Авторы книг о компьютерах